Георг Адольф Эрман (; 12 мая 1806, Берлин — 12 июля 1877, там же) — немецкий путешественник, физик, ботаник.

Биография

Происхождение и семья 
Семья Эрмана по отцовской линии имела французские корни (предки были гугенотами из Эльзаса), мать Каролина, сестра издателя Юлиуса Эдуарда Гитцига, происходила из большой еврейской семьи Гитцигов. Отец  (1764—1851) был известным физиком, а дед  (1735—1814) — историком.

В 1834 году женился на Марии Бессель, старшей дочери Ф. Бесселя. У них было три сына. Вильгельм Эрман (1850—1932) стал библиотекарем, Адольф Эрман (1854—1937) — известным египтологом, Генрих Эрман (1857—1940) — правоведом и университетским профессором.

Академическая карьера 
Г. А. Эрман начал своё образование в Берлине, где изучал естественные науки. После получения степени доктора физики в 1826 году он устроился на должность ассистента у профессора Вильгельма Бесселя в Кёнигсбергском университете. После кругосветного путешествия (см. ниже) работал в Университете Фридриха Вильгельма: с 1832 г. — приват-доцентом, с 1834 г. — профессором физики (с 1839 — экстраординарный профессор). Несколько лет преподавал математику в Коллеж франсез (), где ранее работал его отец. В 1873 году был избран иностранным членом Лондонского королевского общества.

Путешествие и научная деятельность 
С 1828 по 1830 годы Г. А. Эрман совершил кругосветное путешествие по Северной Азии, Тихому и Атлантическому океанам. Главной целью путешествия было создание сети точных геомагнитных наблюдений по всему периметру Земли, а также метеорология и геогнозия.

Первая часть путешествия прошла в составе магнитометрической экспедиции норвежского исследователя К. Ханстена. В России она прошла по маршруту Нарва — Санкт-Петербург — Москва — Казань — Пермь — Тобольск (ноябрь 1829 г.). Отсюда Эрман повернул на север. По рекам Иртыш и Обь в декабре 1829 г. он добрался до Обдорска (ныне Салехард). Затем экспедиция взяла путь на Иркутск и Кяхту.

Здесь путешественники разделились, и Эрман уже один продолжил свой путь в направлении на Якутск (апрель 1829) и Охотск (июнь 1829). В августе на корабле Русско-Американской компании он переправился на Камчатку. После месячного путешествия по полуострову с восхождением на вулкан Шивелуч Эрман в конце сентября прибыл в Петропавловск-Камчатский.

Здесь встретился с Л. А. Гагемейстером и 3 октября 1829 г. на его корабле «Кроткий» отплыл в Новоархангельск (ныне Ситка). Отсюда корабль направился в мексиканское поселение Йерба-Буена (ныне Сан-Франциско) и далее на юг к о. Таити. Покинув остров в феврале 1830 г., корабль через мыс Горн, Рио-де-Жанейро, Портсмут и Хельсингёр достигает Крондштата. Отсюда Эрман, наконец, возвращается в Берлин.

В ходе путешествия Эрмана интересовал не только геомагнетизм. Он вел исследования и наблюдения в области метеорологии, ботаники, этнографии, геокриологии, собирал гербарии и зоологические коллекции по заказу музеев Берлина и Кенигсберга. Также он встречался со ссыльными декабристами: В. Ф. Раевским в Иркутске, А. А. Бестужевым в Якутске. По итогам путешествия Г. А. Эрман издал труд «Путешествие вокруг Земли через северную Азию и оба океана в годах 1828, 1829 и 1830», состоящий из исторической и физической частей.

Результаты геомагнитных наблюдений были использованы Карлом Гауссом в теории о магнитном поле Земли. В 1845—1848 гг. Эрман вместе с Петерсеном () произвели расчёт геомагнитных постоянных, определяемых этой теорией. Позже по поручению и на средства Германского адмиралтейства и  был произведён более полный расчёт этих постоянных на основе геомагнитных наблюдений 1829 г. и с учётом вековых вариаций в более ранних данных. Результаты были опубликованы в книге «Основы теории Гаусса и явления земного магнетизма в 1829 г.»

В 1841—1866 гг. Эрман издаёт журнал «Архив научных известий из России», где публиковались материалы о статистике, этнографии России, культурной и научной жизни, маршрутах современных ему путешественников (Карелина, Кириллова, Шренка), в том числе его собственные статьи.

В последние годы Эрман изучал тепловое расширение солёной воды, писал о сверлильных устройствах с канатным приводом, возможном влиянии метеоритов на климат.

Труды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Работы по геомагнетизму и другим физическим темам публиковались в «Annalen der Physik und Chemie» Поггендорфа, «Астрономических известиях» Шумахера, «Докладах Британской ассоциации».

Награды 
 Золотая медаль Королевского географического общества в 1844 г. — «За важные географические работы в Сибири и Камчатке».

Память 
В честь Г. А. Эрмана названы:
 Хребет Эрмана в Забайкальской крае России, по правобережью реки Онон.
 Берёза Эрмана — вид берёзы, произрастающий на Камчатке, Сахалине, Курилах, в Магаданской области.                                   
 Ледник Эрмана — самый большой по площади горный ледник России (48,3 км2), расположен севернее вулкана Ключевская Сопка.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Путешественники Германии
Физики Германии
Физики XIX века
Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Берлинского университета
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Похороненные на Французском кладбище Берлина